Uhlenkrug steht für:

 Uhlenkrug (Viereck), Ortsteil der Gemeinde Viereck (Vorpommern) im Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Uhlenkrug (Seehausen), Wohnplatz des Ortsteils Beuster der Hansestadt Seehausen (Altmark) im Landkreis Stendal, Sachsen-Anhalt
 Uhlenkrugstadion, Fußballstadion in Essen